

Цвіточне — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Цвіточне — село, Старополтавський район, Волгоградська область

Цвіточне — село, Білогірський район, АР Крим